een Moabitische godheid, later beschouwd als demon, zie Belphegor (mythologie)
 een Oostenrijkse metalband, zie Belphegor (band)
 De Franse televisieserie Belphégor ou le Fantôme du Louvre, in Nederland uitgezonden onder de naam Belphegor, het spook van het Louvre
 Belphegor oder Die wahrscheinlichste Geschichte unter der Sonne, een roman van Johann Karl Wezel

Zie ook
 Belfegore, een Duitse gothic rock-band